Sweetheart (englisch "Liebling", "Liebste") steht für
 Monica Sweetheart, eine tschechische Pornodarstellerin
 Sweetheart (Krokodil), ein einst für regelmäßige Attacken auf Fischerboote bekanntes Leistenkrokodil (Crocodylus porosus)
 Sweetheart (Kirsche), eine Süßkirschsorte
 Sweetheart (1992), ein französischer Spielfilm
 Sweetheart (2019), ein US-amerikanischer Fantasyfilm
 Sweetheart (2021), ein britischer Spielfilm 

Siehe auch:
 Sweethearts